

Nom commun 
 En politique, un embargo est une action empêchant l'import ou l'export concernant un pays.
 En journalisme, un embargo désigne la défense de diffuser une information avant une date ou une heure déterminée ;
 Dans l'édition académique, l' ou barrière mobile est la période pendant laquelle les articles, publiés dans un journal scientifique, restent en accès payant avant de passer en accès libre sur le web.

Nom propre 
 Embargo est le nom d'un groupe de musique électronique.
 Embargo est le titre du  roman de la série S.A.S. de Gérard de Villiers publié en 1976.
 Embargo, un film portugais sorti en 2010

Homonymie de titre